Tesino puede referirse a:

 Río Tesino: río de los Alpes y llanura Padana entre Suiza e Italia; o
 Cantón del Tesino: una región política de Suiza.